Есілііга () — другий дивізіон у системі футбольних ліг Естонії, де знаходиться між Мейстрілігою та Есіліігою Б.

Як і в більшості країн з низькими зимовими температурами, сезон розпочинається в березні, а закінчується — в листопаді. У чемпіонаті виступає декілька резервних команд клубів Мейстріліги. Згідно з правилами Естонської футбольної асоціації, резервні команди не мають права виходу до Мейстріліги, але можуть грати в Кубку Естонії.

Формат 
Протягом сезону команди грають одна з одною чотири рази, двічі вдома та двічі на виїзді. Таким чином, протягом сезону кожна команда проводить по 36 матчів. За перемогу команди отримують три очки, за нічию – одне, за поразку – жодного. Підвищення та пониження в класі є головною особливістю ліги. За підсумками сезону клуби, які займають перше місце у своєму дивізіоні, підвищуються в класі, а клуби, які посідають останні місця, вибувають до нижчого дивізіону. Наприкінці сезону найкращий клуб Есілііги отримує підвищення до Мейстріліги, за умови що представник Есілііги відповідає критеріям ліцензування для вищого дивізіону естонського чемпіонату. Резервні команди в Естонії грають за тією ж системою ліг, що й перша команда, однак вони повинні грати принаймні на один рівень нижче основної команди, а тому не мають права виходу до Мейстріліги. Два найгірші клуби Еслііги вибувають до Еслііги Б, а два найкращих клуби Еслііги Б виходять до Еслііги. Двоматчеві плей-оф за місце в Мейстрілізі проводяться між клубом, який посідає дев’яте місце (друге знизу) у Мейстріліізі, та срібним призером Єсіліїги, а двоматчеві плей-оф за місце в Єсіліїзі розігрується між клубами, які посідають восьме місце (третє знизу) в Есіліізі та бронзовим призером Есілііги Б.

Клуби

Команди-учасниці 
У сезоні 2023 року в Есіліізі змагатимуться наступні клуби.

a – жодного разу не вилітав з Есілііги 
b – жодного разу не виступав у Мейстрілізі 
c – немає права виходу до Мейстріліги

Переможці

Призери

Підсумкова таблиця 
Таблиця є сукупним записом усіх результатів матчів, очок і голів кожної команди, яка грала в Есіліізі з моменту її створення в 1992 році. Наведена нижче таблиця є точною станом на кінець сезону 2021 року. Команди, виділені жирним шрифтом, грали в сезоні Есілііги 2021. Цифри, виділені жирним шрифтом, є рекордними (найбільшими) числами в кожному стовпчику.

У цьому рейтингу 3 очки нараховуються за перемогу, 1 за нічию та 0 за поразку. Матчі підвищення та пониження за участю клубів вищих або нижчих ліг не враховуються.

Таблиця відсортована за очками за весь час.

Див. також 
 Мейстріліга

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт туруніру 

Другі футбольні ліги Європи
Чемпіонат Естонії з футболу